Лара Арруабаррена була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Катерина Александрова.

Олена Остапенко виграла титул, у фіналі перемігши Беатріс Аддад Майя з рахунком 6–7(5–7), 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Korea Open
2017